Sponheimer steht für das Dynastengeschlecht, siehe Spanheimer

Sponheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Sponheimer, Schweizer Bodenreformer und Theosoph
 Margit Sponheimer (* 1943), deutsche Schlagersängerin
 Otto Sponheimer (1886–1961), deutscher Offizier